Lesley Murdoch ist der Name folgender Personen:

* Lesley Murdoch (Sportlerin) (* 1956), neuseeländische Cricket- und Hockeyspielerin 
 Lesley Elizabeth Murdoch (1881–1961), australische Sozialarbeiterin